«Сокровища зодчества народов СССР» — научно-популярная серия книг по истории архитектурных памятников республик Союза ССР, издававшаяся в 1940-е—1950-е годы Издательством Академии архитектуры СССР (в 1950 реорганизовано в Госстройиздат). По оформлению в картонную обложку карманного формата была близка другой уже выходящей научно-популярной серии — «Сокровища русского зодчества». Выдержанные в едином стиле под общей редакцией академика В. А. Веснина (1882—1950) и профессора Д. Е. Аркина (1899—1957), книги обеих серий удачно дополняли друг друга.

Список книг серии по годам

1946 
 Веймарн Б. Регистан в Самарканде. — М., 1946. 104 с. 20.000 экз.
 Эдерберг Э. Ф. Таллин. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1946. 76 с.

1947 
 Круминь А. К. Рига. — М., 1947. 20.000 экз.
 Яралов Ю. С. Аштарак. — М., 1947. 52 с. 15.000 экз.

1948  
 Бретаницкий Л. С., Датиев С. И., Мамиконов Л. Г., Мотис Д. А. Нуха (Азербайджан). — М., 1948. 72 с. 10.000 экз.
 Косточкин В. Нарва. — М., 1948. 80 с. 15.000 экз.

1949 
 Пугаченкова Г., Ремпель Л. Бухара (Узбекистан). — М., 1949.

С выходом этой книги издание серии прервалось и было возобновлено уже Госстройиздатом в 1955 году.

1955

1956 
 Асеев Ю. С. Древний Киев. (X-XVII вв.) — М., 1956. 112 с. 10.000 экз.

1966

Список книг серии по названиям 
 Архитектурные памятники Баку / С. Дадашев, М. Усейнов.
 Аштарак(Армения) / Ю. С. Яралов.
 Бухара (Узбекистан) / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. (1949)
 Гегард(Армения)/ Н.М. Токарский (1948)
 Древний Киев / Ю. С. Асеев.
 Мцхета / Н. Северов, Г. Чубинашвили.
 Нарва / В. Косточкин.
 Нуха (Азербайджан) / Л. Бретаницкий, С. Датиев, Л. Мамиконов, Д. Мотис.
 Регистан в Самарканде / Б. Веймарн.
 Рига / А. Круминь.
 Таллин / Э. Эдербург.
 Ургенч и Миздахкан / В. Пилявский. (1948)

Авторы книжной серии 
 Асеев, Юрий Сергеевич (1917—2005)
 Бретаницкий, Леонид Семёнович (1914—1979)
 Веймарн, Борис Владимирович (1909—1990)
 Дадашев, Садых Алекперович (1905—1946)
 Калимуллин, Барый Гибатович (1907—1989)
 Косточкин, Владимир Владимирович (1920—1992)
 Круминь, Артур Карлович (1879—1969)
 Пилявский, Владимир Иванович (1910—1984)
 Пугаченкова, Галина Анатольевна (1915—2007)
 Ремпель, Лазарь Израилевич (1907—1992)
 Токарский, Николай Михайлович (1892—1977)
 Усейнов, Микаэль Алескерович (1905—1992)
 Яралов, Юрий Степанович (1911—1983)

См. также 
 Сокровища русского зодчества
 Архитектура городов СССР
 Архитектурно-художественные памятники городов СССР
 Дороги к прекрасному

Ссылки 
 РусАрх — авторы

Научно-популярные книжные серии
Книги по архитектуре России
История архитектуры
Книги Стройиздата